То́лкин может означать:

Фамилия 
:
 Толкин, Джон Рональд Руэл (1892—1973) — английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог.
 Толкин, Кристофер (1924—2020) — английский писатель, сын Дж. Р. Р. Толкина.
 Толкин, Майкл (род. 1950) — американский писатель и сценарист.
 Толкин, Мейбл (в девичестве — Саффилд; 1870—1904) — мать Дж. Р. Р. Толкина.
 Толкин, Саймон (род. 1959) — английский писатель, внук Дж. Р. Р. Толкина.
 Толкин, Тимоти (род. 1962) — английский скульптор, внучатый племянник Дж. Р. Р. Толкина.
 Толкин, Эдит (в девичестве — Бретт; 1889—1971) — жена Дж. Р. Р. Толкина.

:
 Толкин, Джон (футболист) (род. 2002) — американский футболист.

Другое 
 (2675) Толкин — астероид главного пояса.
 Толкин (фильм) — американская биографическая драма Доме Карукоски.

См. также 
 Толкинисты